Фас может означать:
 Фас — лицевая сторона.
 Фас — команда при дрессировке собак, призывающая атаковать.

Персоналии 
 Фас, Ваут (род. 1998) — бельгийский футболист.
  (род. 1973) — бельгийская политическая деятельница.

